est un film dramatique slovène écrit et réalisé par Sonja Prosenc et sorti en 2014.

Le film est sélectionné comme entrée slovène pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Katarina Stegnar
 Jernej Kogovsek
 Lukas Matija Rosas Ursic

Notes et références

Liens internes 
 Liste des soumissions à la  des Oscars pour le meilleur film en langue étrangère
 Liste des longs métrages slovènes proposés à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère

Liens externes 
 

Film slovène sorti en 2014
Film dramatique slovène
Film en slovène